Волчиха — село (ранее посёлок городского типа) в Алтайском крае, административный центр Волчихинского района. Административный центр Волчихинского сельсовета.

Описание 
Расположено в 340 км к юго-западу от Барнаула.

В селе находятся маслозавод, пивзавод, лесхоз, строительные организации, библиотека, медицинское учреждение, ДК, колледж информационных технологий, музей, школа искусств, ДЮСШ.

Основная отрасль специализации и направление экономики — сельское хозяйство: развито зерновое производство, животноводство, овцеводство; пищевая и лесная промышленность. Функционирует птицефабрика.

Волчиха связана с Барнаулом, другими городами и районами автодорогами. До ближайшей железнодорожной станции Михайловская — 60 км.

История 
Основано в 1782 году. Первое упоминание о Волчихе в архивных документах относится к 1782 году, когда здесь проводилась перепись податного населения. Эта дата и принята за основание села. Но в этом году в Волчихе проживало уже свыше ста жителей. В числе первых поселенцев были семьи Савелия Шевелева, Андрея Русакова, Герасима Тупицина, Никифора Воронина, Ивана Вострова, Михаила Субботина, Парамона Щетинина и несколько семей из рода Исаковых.

До 2009 года имело статус посёлка.

В селе родился Герой Советского Союза Леонид Логинов. В Волчихе некоторое время жил писатель Всеволод Иванов.

Климат 
Тип климата — континентальный. Средняя температура января −16,5 °C, июля +20 °C.

Население

Примечания

Ссылки 
 Администрация Волчихинского района

Населённые пункты Волчихинского района
Районные центры Алтайского края
Бывшие посёлки городского типа Алтайского края